Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute à Acapulco du  au .

Anna-Lena Grönefeld remporte le simple dames. En finale, elle bat Flavia Pennetta, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Meghann Shaughnessy.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Mexique
Sport au Mexique en 2006
Tennis en février 2006
Tennis en mars 2006